В данной статье содержится список монархов следующих государств и союзов, объединяющих территорию Германии:
 Короли Восточно-Франкского королевства (843 — X век);
 Императоры Священной Римской империи;
 Имперские викарии Священной Римской империи (XV—XVIII века);
 Протекторы Рейнского союза (1806—1813);
 Президенты Германского союза (1815—1866);
 Президенты Северогерманского союза (1866—1871);
 Императоры Германской империи (1871—1918)

Восточно-Франкское королевство, Священная Римская империя 843—1806 

В данном разделе приводятся монархи Восточно-Франкского королевства, образованного после раздела Франкской империи в 843 году, которое начиная с X века получило неофициальное название королевства Германии, а также Священной Римской империи, образованной в 962 году, ядром которой являлась Германия. Будущие императоры после своего избрания (обычно при жизни отца) и до принятия имперской короны от римского папы назывались королями (официально обычно римскими, фактически — германскими). Начиная с Максимилиана I, титул короля Германии стал официально входить в императорский титул. Курсивом выделены те из монархов Германии, которые хотя и принимали титул короля, но фактически не правили.

Короли и императоры

Имперские викарии 
Во время междуцарствий в королевстве Германия роль временного главы государства исполняли имперские викарии — пфальцграф Саксонии (в Северной Германии) и пфальцграф Рейнский (в Южной Германии). Эти должности были наследственными соответственно для курфюрстов Саксонии и курфюрстов Пфальца. В период Тридцатилетней войны права имперского викария в южной Германии были отобраны у Пфальца и переданы Баварии.

Рейнский союз 1806—1813

Германский союз 1815—1866

Северогерманский союз 1867—1871

Германская империя 1871—1918

Претенденты (с 1918) 
 Вильгельм II (1918—1941)
 Вильгельм III (1941—1951)
 Луи Фердинанд I (1951—1994)
 Кристиан-Сигизмунд, принц Прусский, регент (1994—2011)
 Георг Фридрих (2011 — н.в.)

См. также 
 Список императоров Священной Римской империи

Примечания 

Германия